

Geografia

Austria 
 Deutsch Jahrndorf – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Neusiedl am See

Słowacja 
Dawna nazwa miejscowości:
 Jarovce